Llista de municipis del departament francès de la Val-de-Marne, a la regió de l'Illa de França.

Per districte

Per municipi 

Val-de-Marne